Knipsen steht für
Knipsen (Würfelspiel)
umgangssprachlich:
 das Betätigen des Kameraverschlusses beim Fotografieren
 das Entwerten eines Fahrscheines mit einer Entwerterzange
Siehe auch:
 Knipser